Coenonympha albula är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1904. Coenonympha albula ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
albula